Termenul „Cocos” se poate referi la:

Cocos un oraș în Brazilia
Insulele Cocos
Cocotier (Cocos nucifera) o specie de palmier care produce nuci de cocos

Vezi și
Cocoș
Cocoșul de munte
Cocoșul de mesteacăn